Don't Worry About Me ("non ti preoccupare per me") si può riferire a:
 Don't Worry 'Bout Me, un album di Billy Eckstine del 1962
 Don't Worry About Me, un album di Joey Ramone del 2002
 Don't Worry Bout Me, un singolo di Zara Larsson del 2019